Е Гунчжу́ (, род.20 января 1947), впоследствии известная под английскими именем и фамилией как Лили Джан () — китайско-американский учёный в области нейронаук, биофизик. Член Национальной АН США (1995) и Академии Синика (1998), доктор философии, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, исследователь Медицинского института Говарда Хьюза (с 1984). Работает вместе с супругом, также учёным в области нейронаук, .

Родилась в 1947 году в Фучжоу, провинция Фуцзянь; в это время шла гражданская война, в результате проигрыша которой гоминьдановцами семья в 1949 году переехала на Тайвань.

Получила степени бакалавра физики в Национальном университете Тайваня (1968) и магистра физики (1970) и доктора философии по биофизике и физике (1974) в Калифорнийском технологическом институте.

В 1968 году Лили Джан и  переехали с Тайваня в США для поступления в аспирантуру Калифорнийского технологического института, они являлись постдоками в Гарвардской медицинской школе (а Лили Джан — также в Калифорнийском технологическом институте), а в 1979 году поступили в штат Калифорнийского университета в Сан-Франциско, где преподают поныне (первоначально Лили Джан — ассистент-профессор, с 1983 ассоциированный профессор, с 1985 профессор физиологии и биохимии). Супруги стали гражданами США. Лили Джан состоит членом UCSF Kavli Institute for Fundamental Neuroscience.

Член Американской академии искусств и наук (2007).

Награды и отличия 

 Established Investigator, American Heart Association (1977—1982)
 Стипендия Слоуна (1977—1979)
 Klingenstein Fellowship Award (1983—1986)
 , Колумбийский университет (1988)
  Javits Neuroscience Investigator Award (1988—2001)
 Annual Review Prize Lecture,  (1997)
 Harvey Lecture (1998)
 Stephen W. Kuffler Lecture, Гарвардская медицинская школа (1999)
 K.S. Cole Award,  (2004)
 NIH Margaret Pittman Lecture (2004)
 «Учёный 2005 года», фонд Гарварда
 Distinguished Alumni Award Калифорнийского технологического института (2006)
 NIMH MERIT Award (2006)
 Society of Chinese Bioscientists in America (SCBA) Presidential Award (2006)
 Outstanding Mentorship Award, Postdoctoral Scholar’s Association of UCSF (2007)
 , Американское общество нейронаук (2009)
 Edward M. Scolnick Prize in Neuroscience, MIT (2010, совместно с )
 Grass Lecture на ежегодном собрании Американского общества нейронаук (2010)
 Премия Уайли одноименного фонда (2011)
 Премия Грубера по нейронаукам одноименного фонда (2012)
 Pharmacology Krebs Lecture, Вашингтонский университет (2015)
  в области биомедицинских наук одноименного фонда (2017, совместно с )

Примечания

Ссылки 
 https://profiles.ucsf.edu/lily.jan
 https://physiology.ucsf.edu/content/lily-jan-phd
 http://cancer.ucsf.edu/people/profiles/jan_lily.7450
 http://physio.ucsf.edu/Jan/Autobiography.html
 Медицинский институт Говарда Хьюза

Нейробиологи
Биофизики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Академики Академии Синика
Выпускники Калифорнийского технологического института
профессора Калифорнийского университета в Сан-Франциско
Доктора философии по физике
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Стипендиаты Слоуна
Лауреаты премии Уайли
Лауреаты премии Грубера по нейронаукам